Rudigier ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Rudigier (* 1965), österreichischer Kunsthistoriker
 Ernst Rudigier (1922–1981), deutscher Politiker (FDP)
 Franz Joseph Rudigier (1811–1884), österreichischer römisch-katholischer Bischof
 Fritz Rudigier (1941–2015), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Jürgen Rudigier (* 1945), deutscher Chirurg
 Peter Rudigier (1882–1963), österreichischer Politiker (LB) und Landwirt